В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Саммит ():
 округ '''Саммит''' — штат Колорадо
 округ '''Саммит''' — штат Огайо
 округ '''Саммит''' — штат Юта